Miejscowości w USA:
 Blythe – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Blythe – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Richmond

Gminy w USA:
 Blythe  (ang. Blythe Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Blythe  (ang. Blythe Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Blythe  (ang. Blythe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill

Rzeki:
 Blythe – rzeka w Anglii
 Blythe – rzeka w Australii, na Tasmanii
 Blythe – rzeka w Nowej Zelandii, na Wyspie Południowej